Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1933 je tretje svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 6. in 10. februarjem 1933 v Innsbrucku, Avstrija, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 A. Hochholdinger: F.I.S.-Rennen in Innsbruck vom 6. bis 13. Februar 1933. In: Jahrbuch des Schweizerischen Skiverbandes. 29. Jahrgang, 1932. S. 171–179.
 F. Martin: Die FIS-Rennen in Innsbruck, 6.–13. Februar 1933. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 2, No. 7, 1933. S. 385–392.

1933
1933 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport v Innsbrucku